Рафаи́л —  библейское имя. В православной традиции используется как монашеское имя; случаи крещения этим именем светских лиц крайне редки (например, при переходе в православие из другой ветви христианства или из иудаизма, где носитель уже имел аналогичное имя).

 Рафаил — архангел в авраамических религиях.

Персоналии 
 Рафаил (епископ Коломенский) (ум. 1653) — епископ Русской православной церкви, епископ Коломенский и Каширский.
 Рафаил (архиепископ Астраханский) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Терский.

 Рафаил II — патриарх Константинопольский, занимавший Константинопольскую кафедру с 1603 по 1607 год.

 Рафаил (Березин) (1872—1945) — епископ Русской православной церкви, епископ Калининский и Великолуцкий.
 Рафаил (Берестов) (род. 1932) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Рафаил (Воропаев) (1872—1937) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Харьковский и Киевский.
 Рафаил (Гумилевский) (1887—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Александровский, викарий Ставропольской епархии
 Рафаил (Заборовский) (1677—1747) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.
 Рафаил (Карелин) (род. 1931) — священнослужитель Грузинской православной церкви, архимандрит.
 Рафаил (Корсак) (ок. 1595 — 1640) — религиозный деятель Речи Посполитой.
 Рафаил (Краснопольский) (1668—1711) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Холмогорский и Важеский.
 Рафаил (Мокренский) (ум. 1765) — архимандрит, преподобный, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Рафаил (Момчилович) (1875—1941) — игумен Сербской православной церкви, преподобномученик.
 Рафаил (Мотовилов) — председатель Священного синода Истинно-православной церкви.
 Рафаил (Романов) (род. 1967) — иеродиакон Русской православной церкви.
 Рафаил (Тюпин) (1886—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Рафаил (Хававини) (1860—1915) — епископ Русской православной церкви, епископ Бруклинский, викарий Северо-Американской епархии.
 Рафаил (Шейченко) (1891—1957) — иеромонах Русской православной церкви, исповедник.

 Рафаила (Вишнякова) (1887—1938) — схимонахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

Военно-морские суда 
 «Рафаил» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи 1713 года постройки.
 «Рафаил» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи 1724 года постройки.
 «Рафаил» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи 1745 года постройки, один из кораблей типа «Слава России», участник Семилетней войны.
 «Рафаил»» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1745 года постройки.
 «Рафаил» — парусный фрегат Балтийского флота Российской империи 1791 года постройки.
 «Рафаил» — парусный фрегат Черноморского флота Российской империи 1828 года постройки.

См. также 
 Рафаэль (значения)